Osoby o tym nazwisku:
 Aileen Meagher – kanadyjska lekkoatletka
 Anthony Giroux Meagher – rzymskokatolicki duchowny
 Mary T. Meagher – amerykańska pływaczka